

Населені пункти та їхні частини
 Уґори — село в гміні Юзефув-над-Віслою Опольського повіту Люблінського воєводства
 Уґори — село в гміні Добра Турецького повіту Великопольського воєводства
 Уґори — село в гміні Свежно Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Уґори — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Уґори — частина села Мисткув у гміні Камьонка-Велька Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Уґори — частина села Балін у гміні Хшанув Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Уґори — частина села Сарнув у гміні Ґневошув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Уґори — частина села Ястковиці в гміні Пишниця Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Уґори — частина села Бриська Воля (Бжиська-Воля) в гміні Курилувка Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Уґори — частина села Лаха в гміні Турошль Кольненського повіту Підляського воєводства
 Уґори — частина села Слупя в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Уґори — частина села Бардо в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Уґори — колонія в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки